Никола́й Ре́пников:
 Репников, Николай Иванович (1882—1940) — русский и советский археолог.
 Репников, Николай Фёдорович (1914—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.